

Geografia

Austria 
 Röhrenbach – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Horn

Niemcy 
 Röhrenbach – dzielnica gminy Heiligenberg w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Jezioro Bodeńskie